Lodewijk van Genève (circa 1436 - Ripaille, april 1482) was van 1445 tot 1458 graaf van Genève en van 1458 tot 1460 koning iure uxoris van Cyprus. Hij behoorde tot het huis Savoye.

Levensloop
Lodewijk was de tweede zoon van hertog Lodewijk van Savoye en diens echtgenote Anna van Lusignan, dochter van koning Janus van Cyprus. In 1445 kreeg hij van zijn vader in apanage het graafschap Genève toegewezen.

Op 14 december 1444 werd hij in het Stirling Castle verloofd met Annabella (1436-1509), de jongste dochter van koning Jacobus I van Schotland. Het huwelijk vond echter nooit plaats wegens het verzet van koning Karel VII van Frankrijk en in 1456 werd de verloving verbroken.  

Op 7 oktober 1458 huwde Lodewijk met zijn nicht, koningin Charlotte van Cyprus (1444-1487). Het huwelijk bleef kinderloos. Door het huwelijk werd Lodewijk koning van Cyprus en tevens titulair koning van Jeruzalem en Cilicisch-Armenië, waardoor hij afstand deed van het graafschap Genève. In 1460 werd Charlotte afgezet als koningin door Jacobus II, de buitenechtelijke zoon van Charlottes vader Jan II.

Na hun afzetting probeerde Lodewijk het graafschap Genève weer te verwerven, dat in 1460 naar zijn jongere broer Jan was gegaan. Dit mislukte echter.

In april 1482 stierf Lodewijk in de priorij van Ripaille.

Koning van Cyprus
Koning van Armenië
Koning van Jeruzalem
Graaf van Genève
Huis Savoye
Persoon in de 15e eeuw